drogi
 Autostrada A18 (Belgia)
 Autostrada A18 (Holandia)
 Droga magistralna A18 (Litwa)
 Autostrada A18 (Polska)
 Autostrada A18 (Portugalia)
 Autostrada A18 (Włochy)
 F/A-18 Hornet – amerykański ponaddźwiękowy samolot myśliwsko-szturmowy
 Curtiss A-18 – amerykański samolot szturmowy
 Aero A-18 – czechosłowacki samolot z 1920 r.